Веселитский, Веселицкий — русская фамилия балканского происхождения от Веселин, Веселичин.

 Веселицкий, Пётр Петрович, Веселитский (1711—1786) — русский дипломат, разведчик, действительный статский советник
 Веселитский, Владимир Владимирович (1931—1971) — русский советский филолог. 
 Веселитский, Гавриил Петрович (1774—1829) — генерал-лейтенант артиллерии.
 Веселитский, Сергей Гаврилович (1804—1866) — генерал-лейтенант пехоты.
 Веселитская, Лидия Ивановна (1857—1936) — русский прозаик, мемуарист, переводчица.